67 – rok
 67 p.n.e.
 67 (liczba)
 67 (zespół muzyczny)